Per guerra tra Venezia e Bisanzio si riferisce ad una serie di conflitti combattuti tra l'Impero Bizantino e la Repubblica di Venezia nel XII e XIII secolo:

Guerra tra Venezia e Bisanzio (1122-1126)
Guerra tra Venezia e Bisanzio (1171-1175)
Guerra tra Venezia e Bisanzio (1204)
Guerra tra Venezia e Bisanzio (1261-1265)
Guerra tra Venezia e Bisanzio (1296-1302)
Guerra tra Venezia e Bisanzio (1306-1310)